A competição de luta Greco-romana até 59 kg masculino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 14 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
Ismael Borrero, de Cuba, sagrou-se campeão olímpico, um dos primeiros das lutas nas Olimpíadas de 2016. Na final derrotou o japonês Shinobu Ota. Já os combates pelo bronze foram ganhos por Elmurat Tasmuradov, do Uzbequistão, e Stig André Berge, da Noruega.

Resultados 
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final 

Greco romana 59 kg masculino